Joan Mascaró i Altimiras (n. 1949), lingüista català
 Joan Mascaró i Fornés (1897-1987), filòleg orientalista mallorquí.